Lwengo (plaats), plaats in Oeganda
 Lwengo (district), district in Oeganda